Primera División 2018-2019 – torneo di calcio argentino
 Primera División 2018-2019 – torneo di calcio a 5 spagnolo
 Primera División 2018-2019 – torneo di calcio spagnolo